Casarola (Monchio delle Corti), in provincia di Parma
Casarola (San Clemente), in provincia di Rimini
Casarola (Gragnano Trebbiense), in provincia di Piacenza
Casarola (Parzanica), in provincia di Bergamo